Джа́нни Сика́зве (, 26 мая 1979) — замбийский футбольный арбитр.

Карьера 
Рефери высшего дивизиона Замбии, получил международный статус в 2007 году.

В январе 2012 году был избран из CAF для Кубка африканских наций 2012, первый в своей карьере, на котором обслуживал матч группового этапа.

В январе 2013 года вновь был избран для Кубка африканских наций 2013 и снова обслуживал матч группового этапа.

В октябре 2013 года он обслуживал один из пяти стыковых матчей в зоне АФК за выход на чемпионат мира 2014, а именно встреча между сборными Буркина-Фасо и Алжира.

В январе 2015 выбран для обслуживания матчей Кубка африканских наций 2015. В ходе турнира обслуживал встречу группового этапа и один четвертьфинал, а также был назначен в качестве четвёртого арбитра на финал.

В октябре 2015 года был избран ФИФА для обслуживания матчей юношеского чемпионата в Чили.

В декабре 2016 года избран ФИФА как один из арбитров Клубного чемпионата мира 2016. На турнире сначала обслужил матч плей-офф за выход в четвертьфинал, а затем был назначен и на финал турнира 18 декабря 2016 года, где встретились японский Касима Антлерс и испанский Реал Мадрид. Сиказве стал первым главным арбитром из Африки, который судил финал официального турнира ФИФА за последние 18 лет, когда марокканец Саид Белькола судил финал чемпионата мира во Франции-1998.

В январе 2017 года попал в список арбитров на Кубок африканских наций 2017, где обслуживал две встречи группового этапа, четвертьфинал и финал между Египтом и Камеруном.

В апреле 2017 года ФИФА включила Сиказве на молодежный чемпионат мира в Южной Корее.

В 2018 году решением ФИФА избран главным арбитром для обслуживания матчей чемпионата мира в России.

В мае 2022 года ФИФА назначила его одним из 36 главных судей чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Чемпионат мира 2018 года

Чемпионат мира 2022 года

Примечания 

Судьи чемпионата мира по футболу 2018